Fernando Gomes – gwinejski polityk, minister spraw wewnętrznych Gwinei-Bissau
 Fernando Gomes da Silva (ur. 1938) – portugalski rolnik i polityk
 Fernando Gomes (ur. 1946) – portugalski polityk
 Fernando Gomes (ur. 1952) – portugalski działacz sportowy, prezes Federação Portuguesa de Futebol
 Fernando Gomes (ur. 1954) – brazylijski strzelec sportowy, olimpijczyk
 Fernando Gomes (ur. 1956) – portugalski piłkarz
 Fernando Gomes Manuel de Sousa (ur. 1967) – angolski piłkarz
 Fernando Gomes de Jesus (ur. 1986) – brazylijski piłkarz